Guy Fawkes (1570-1606), militare cattolico inglese di cui uno pseudonimo fu John Johnson
Mangiafegato Johnson (c. 1824-1900), trapper e militare statunitense
John Albert Johnson (1861-1909), politico statunitense
John Howard Getty Johnson (1947-2016), cestista statunitense
John Johnson, componente dei Simply Red
John Johnson, calciatore inglese
John Johnson (1545c.-1594), compositore inglese del rinascimento
John Johnson (-1723), ottavo signore di Sark
John Johnson (1995), giocatore di football americano statunitense

Vedi anche 
John Johnsen